Een uitgever, zie Bornmeer (uitgeverij)
Een stuk grond in Friesland, zie Bornmeer (Friesland)